Lillington peut désigner :
 Lillington (Dorset) ;
 Lillington (Warwickshire) ;
 Lillington (Caroline du Nord) ;